Osoby:
 Charlotte Ueckert – niemiecka pisarka
 Rainer Ueckert – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Uecker